

Штефенешть () — місто у повіті Арджеш.
 Штефенешть () — місто у повіті Ботошані.
 Штефенешть () — комуна у повіті Вилча.
 Штефенешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Штефенешть.
 Штефенешть () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Сусень.
 Штефенешть () — село у повіті Келераш. Входить до складу комуни Іляна.
 Штефенешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мечука.
 Штефенешть () — село у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Кербунешть.

Штефенешть () — село у Каушенському районі.
 Штефенешть () — село у Флорештському районі.
 Штефенешть () — село у Штефан-Водському районі.